Дже́нкінс () — англомовне патронімічне прізвище, що вперше зафіксоване у Корнуоллі, але стало популярним у південному Уельсі. Походить від імені Джен (Jen) зменшувально-пестливої форми імені Джон. У середньоанглійській мові імена із закінченням на -kin часто використовувалися для найменування молодшого з двох членів родини з однаковим особовим іменем. «Дженкінс» початку означало «son of John» («син Джона»).

Відомі носії прізвища

А 
  (, уроджений — Альфред Макгонегал, ; 1900—1974) — американський актор і співак, що працював у театрі, кіно і на телебаченні.

Б 
 Баррі Дженкінс (;  1979) — американський кінорежисер, актор, продюсер та сценарист.

Г 
 Гелен Дженкінс (, дівоче прізвище — Такер, ;  1984) — британська тріатлоністка.
 Генрі Дженкінс (;  1958) — американський дослідник медіа, професор комунікації, журналізму і кіно-мистецтва.

Д 
 Даґлес Дженкінс (; 1880—1961) — американський дипломат, журналіст, правознавець.
 Девід Дженкінс (;  1952) — британський легкоатлет, олімпійський медаліст (1972).
  (; 1920—2001) — південноафриканський журналіст, письменник, сценарист.

Е 
 Еван Дженкінс (;  1960) — американський політик.

К 
 Карл Дженкінс (;  1944) — валійський музикант і композитор, командор Ордена Британської імперії.
  (;  1991) — американський актор.

М 
 Майк Дженкінс (; 1982—2013) — колишній американський ломус.
 Максвелл Дженкінс (; } 2005) — американський актор.

П 
 Пауліна Д. Дженкінс (; ≈1945) — британська зоолог.
 Петті Дженкінс (;  1976) — американський кінорежисер, сценарист і продюсер.

Р 
 Річард Дженкінс (; 1947) — американський актор кіно і телебачення.
 Роджер Дженкінс (; 1911—1994) — американський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Рой Дженкінс (; 1920—2003) — британський державний діяч.

С 
 Санела Дженкінс (), уроджена — Санела Чатич, ;  1973) — боснійська підприємець і філантроп.

Т 
 Тейлор Дженкінс (;  1984) — американський професійний баскетбольний тренер.

Ф 
 Флоренс Фостер Дженкінс (; 1868—1944) — американська піаністка і співачка (сопрано).

Ч 
 Чарльз Роберт Дженкінс (; 1940—2017) — американський дезертир, прожив в КНДР з 1965 по 2004 роки.
 Чарльз Дженкінс (;  1934) — американський легкоатлет, який спеціалізувався в бігу на короткі дистанції, дворазовий олімпійський чемпіон (1956).
 Чарльз Дженкінс (;  1964) — американський легкоатлет, що спеціалізується на спринті, олімпійський чемпіон (1992).

Вигадані персонажі 
 Лірой Дженкінс () — інтернет-мем, віртуальний персонаж з гри «World of Warcraft», створений гравцем Беном Шульцом.

Примітки 

Патронімічні прізвища